Nazwa odnosząca się do różnych gatunków ptaków z rodzaju Buteo z rodziny jastrzębiowatych:
 myszołów królewski (Buteo regalis)
 myszołów krótkoogonowy (Buteo brachyurus)
 myszołów krzykliwy (Buteo magnirostris)
 myszołów preriowy (Buteo swainsoni)
 myszołów rdzawoskrzydły (Buteo lineatus)
 myszołów rdzawosterny (Buteo jamaicensis)
 myszołów szerokoskrzydły (Buteo platypterus)
 myszołów włochaty (Buteo lagopus)
 myszołów zwyczajny (Buteo buteo)